В этой статье перечислены матчи сборной Чехии по футболу с 2021 по 2030 годы.

2021

2022

Ссылки 
 Все матчи сборной Чехии на FOTBAL.CZ 

Сборная Чехии по футболу